Mon oncle – film del 1917 diretto da Louis Feuillade
 Mio zio (Mon oncle) – film del 1958 diretto da Jacques Tati